

Patronyme 

 Abraham Abell (1789-1851), antiquaire irlandais ;
 Arunah Shepherdson Abell (1806-1888), éditeur et philanthrope américain ;
 Chris Abell (1957-), biochimiste britannique ;
  ;
 David Charles Abell (1958-), chef d'orchestre américain ;
 David H. Abell (≃1807-1872), politicien américain ;
 Earl Abell (1892-1956), joueur américain de football américain ;
  ;
 George Abell (1927-1983), astronome américain ;
 Irvin Abell (1876-1949), chirurgien américain ;
  ;
 John Abell (1650-≃1724), musicien écossais ;
 Kjeld Abell (1901-1961), dramaturge danois ;
 Louis Abell (1884-1962), rameur américain ;
 Robert Abell (≃1605-1663), colon américain ;
 Roy Abell (1931-), joueur de cricket britannique ;
 Roy Abell (1945-), photographe américain ;
 Thomas Abell (ou Abel) (≃1497-1540), prêtre et martyr anglais ;
 Tim Abell (1968-), acteur américain ;
 Welton Ralph Abell (1922-1998), militaire américain ;
 William Abell (≃1584-1655), viticulteur anglais.

Toponyme 
Abell est le nom de plusieurs lieux américains :
 Abell, communauté non incorporée du Comté de Saint Mary, au Maryland ;
 Abell, quartier de Baltimore, au Maryland ;
 Abells Corners, communauté non incorporée du Comté de Walworth, dans le Wisconsin.

Astronomie 
 Catalogue Abell, catalogue astronomique
 Amas de galaxies d'Abell, amas galactiques de ce catalogue

Voir aussi